

Personen 
Churchill (familie), een adellijk geslacht
Winston Churchill (1874-1965), een Brits staatsman
John Churchill (1650-1722), eerste hertog van Marlborough, veldheer
Arabella Churchill (1648-1730), zuster van John Churchill
Sarah Churchill (1660-1744), getrouwd met John Churchill

Plaatsen 
Churchill (Canada), een stadje in Canada (aan de monding van de rivier Churchill)
Churchill (Oxfordshire), een dorpje in het Engelse graafschap Oxfordshire
Churchill (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Churchill (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Churchill (Somerset), in Engeland
Churchill (Ukkel), een wijk in de Belgische gemeente Ukkel
Churchill (Worcestershire), in Engeland

Rivieren 
Churchill (Hudsonbaai), een rivier in Canada die in de Hudsonbaai uitmondt
Churchill (rivier in Atlantisch Canada), een rivier in Canada die in de Atlantische Oceaan uitmondt

Overige 
Churchill County, een county in de Amerikaanse staat Nevada
Churchill (tramhalte), een Brusselse tramhalte, indirect (via de Churchilllaan) genoemd naar Winston Churchill
Churchill Mk-III 'Bobbin', een tank in de Tweede Wereldoorlog
Churchill Mk-VIII, een Britse tank in de Tweede Wereldoorlog
Mk IV Churchill, een Britse tank in de Tweede Wereldoorlog
Churchill (film), film van Jonathan Teplitzky met Brian Cox als Winston Churchill

Engelse achternaam